Akai, magyar családnév
Akai Electric Company, Ltd., 1929-ben, Japánban alapított szórakoztató elektronikai termékeket gyártó cég
Akai AJ–350 rádió-magnó típusjel
Akai VS–37 videómagnetofon típusjel
Akai AJ–360 H rádió-magnó típusjel
Akai (férfinév) indián eredetű férfinév, Németországban is bejegyezhető
Akai Kutsu japán gyerekdal, „Piros cipőcskék”
Akay török férfinév és családnév